Justin Kelly peut désigner :
 Justin Kelly (1992-), acteur canadien
 Justin Kelly, réalisateur, scénariste et producteur américain
 Justin Kelly, joueur de hockey sur glace canadien